Владимир Александрович Любимов:
 Любимов, Владимир Александрович (актёр) (1897—1971) — советский и российский актёр театра и кино.
 Любимов, Владимир Александрович (историк) (1952—2019) — советский и российский историк.